Dale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dale Township (Illinois)
 Dale Township (Lyon County, Iowa)
 Dale Township (O’Brien County, Iowa)
 Dale Township (Kansas)
 Dale Township (Minnesota)
 Dale Township (Missouri)
 Dale Township (North Dakota)
 Dale Township (Ellis County, Oklahoma)
 Dale Township (Kay County, Oklahoma)